U-151 pode ser:

SM U-151 - Um U-Boot da Kaiserliche Marine da Primeira Guerra Mundial.
U-151 - Um U-Boot da Kriegsmarine da Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação